Quảng Trị (provincie)
 Quảng Trị (rivier)
 Quảng Trị (thị xã)